Посвентне — топоним в Польше:

Гмины (волости) 
 Посвентне (гмина, Белостокский повят) — входит как административная единица в Белостокский повят, Подляское воеводство.
 Посвентне (гмина, Воломинский повят) — входит как административная единица в Воломинский повят, Мазовецкое воеводство.
 Посвентне (гмина, Опочинский повят) — входит как административная единица в Опочненский повят, Лодзинское воеводство.

Деревни 
 Посвентне — деревня в составе Белостокского повята Подляского воеводства.